Passé décomposé, titre de l'épisode 1 de la saison 1 de la série télévisée The Walking Dead ;
 Passé décomposé, titre de l'épisode 8 de la série télévisée Game of Silence ;
 Passé décomposé, titre de l'épisode 3 de la saison 4 de la série télévisée Revenge ;
 Passé décomposé, titre des épisodes 11 et 12 de la saison 3 de la série télévisée Star Trek: Deep Space Nine.